Baretja, spanisch auch Barecha, ist der Familienname folgender Personen:

 Bernat Baretja (16. Jahrhundert – 17. Jahrhundert), katalanischer Komponist und Chormeister der Escolania de Montserrat
 Miquel Baretja (16. Jahrhundert – 1628), katalanischer Komponist, Seefahrer und Ordenspriester